Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1938/39 war die sechste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit erneut in vier Staffeln gespielt, wobei die Staffel Ost zusätzlich in zwei Abschnitte geteilt war. Die jeweiligen Staffelsieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1939/40, in der ursprünglich zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. In diesem Rundenturnier setzten sich der TSV 1861 Swinemünde und der HSV Köslin durch. Durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 zog sich Köslin jedoch vom Spielbetrieb zurück.

Bezirksklasse Grenzmark 

|}

Bezirksklasse Mitte 

|}

Bezirksklasse Ost

Abschnitt Kolberg 

|}

Abschnitt Stolp 

|}

Endrunde Bezirksklasse Ost 

|}

Bezirksklasse West 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1938
Fußballsaison 1938/39